На Зимних Олимпийских играх 1992 года Финляндию представляло 62 спортсмена (49 мужчин и 13 женщин), выступивших в 8 видах спорта. Они завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали, что вывело финскую сборную на 8-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года
Спорт в Финляндии в 1992 году